Никола Радичевич (; род. , Чачак, Республика Сербия, Югославия) — сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Бильбао».

Карьера 
Свою карьеру Радичевич начал в молодёжной системе белградского «Партизана».

В 2012 году он перебрался в Испанию и подписал пятилетний контракт с «Севильей». В сезон 2014/2015 он сумел закрепился в стартовом составе клуба.

25 июня 2015 года он был выбран под 57-м номером на драфте НБА 2015 года командой «Денвер Наггетс».

Сборная Сербии 
Радичевич выступал за юношеские и молодёжные сборные Сербии. В 2012 году он стал MVP турнира Альберта Швейцера, неофициального чемпионата мира среди юниоров, где его сборная дошла до серебряных медалей.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Никола Радичевич на сайте draftexpress.com
 Никола Радичевич на сайте fiba.com

Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки БК «Аквила Баскет Тренто»
Игроки БК «Мурсия»
Игроки БК «Промитеас»
Игроки БК «Трефл Сопот»
Игроки БК «Литкабелис»
Игроки БК «Бильбао»